De Weggemolen is een verdwenen molen in de Nederlandse plaats Venlo.

De molen moet zich volgens Henri Uyttenbroeck hebben bevonden in de huidige binnenstad van Venlo, vermoedelijk gebouwd in de late middeleeuwen of vlak daarna.

Molen in Venlo